

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Łowin – kolonia wsi Miedziana w woj. dolnośląskim, w pow. zgorzeleckim, w gminie Sulików
 Łowin – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Pruszcz